Bjorjoljoch (auch Berelech oder Bereljoch) ist der Name folgender Flüsse in Ostsibirien (Russland):
 Bjorjoljoch (Ajan-Jurjach), Nebenflusses des Ajan-Jurjach (Quellfluss der Kolyma)
 Bjorjoljoch (Indigirka), Nebenflusses der Indigirka
 Bjorjoljoch (Selennjach), Nebenflusses des Selennjach